Карасена () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-дель-Бурго. Занимает площадь 18,15 км². Население 23 человека (на 2010 год).

В честь Карасены назван маркизат де Карасена.

Население

Примечания

Ссылки 
 Arte románico en la ribera del Duero — Santa María de Caracena 
 Arte románico en la ribera del Duero — San Pedro de Caracena 

Муниципалитеты Сории
Населённые пункты Сории